Watkyn Vaughan ist der Name folgender Personen:

* Watkyn Vaughan († 1456), walisischer Adliger
 Watkyn Vaughan († 1504), walisischer Adliger
 Watkyn Vaughan (Politiker), englischer Politiker